Cuthbertson ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Cuthbertson (1920–1988), australischer Schauspieler
 Beryl Cuthbertson (* ~1915), australische Badmintonspielerin
 Bill Cuthbertson (* 1949), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Iain Cuthbertson (1930–2009), britischer Schauspieler
 William Cuthbertson (1902–1963), britischer Boxer 

Sonstiges:
 Cuthbertson-Schneefeld, Schneefeld auf Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis